

Osoby o nazwisku Nawrot 
 Andrzej Nawrot (ur. 1938) – profesor zwyczajny, designer i architekt wnętrz
 Barbara Nawrot (ur. 1958) – polska koszykarka
 Cezary Nawrot (1931-2004) – polski projektant wzornictwa przemysłowego
 Czesław Nawrot (ur. 1942) – polski wioślarz
 Dariusz Nawrot (ur. 1962) – polski historyk
 Edward Nawrot (1947-2005) – polski duchowny katolicki
 Feliks Nawrot (1917-1941) – polski żołnierz i działacz niepodległościowy
 Janusz Nawrot (ur. 1960) – polski duchowny katolicki
 Jolanta Nawrot (ur. 1992) – polska poetka
 Józef Nawrot (1906-1982) – polski piłkarz
 Oktawian Nawrot – polski prawnik
 Tadeusz Nawrot (1921-1943) – polski działacz niepodległościowy
 Teresa Nawrot (ur. 1948) – polska aktorka
 Zenon Nawrot (ur. 1932) – polski robotnik i polityk

Botanika 
 Nawrot (Lithospermum) – rodzaj roślin z rodziny ogórecznikowatych

Inne 
 Ulica Nawrot w Łodzi